

Mitologia
 Andromeda – figura della mitologia greca

Astronomia
 Andromeda – costellazione della sfera celeste
 Galassia di Andromeda – galassia nella costellazione omonima

Botanica
 Andromeda – genere di Ericacee

Arte e media

Letteratura
 Andromeda – tragedia perduta di Euripide del 412 a.C.
 Andromeda – tragedia di Livio Andronico
 Andromeda – tragedia di Lucio Accio
 Andromeda (The Andromeda Strain) – romanzo di fantascienza di Michael Crichton (1969)
 Andromeda – collana editoriale di fantascienza pubblicata dal 1972 al 1978
 Nando dell’Andromeda - romanzo di Dante Graziosi (1987)

Pittura
 Andromeda – dipinto di Rembrandt (1629)
 Andromeda – dipinto di Tamara de Lempicka (1929)

Cinema e televisione
 Andromeda (The Andromeda Strain) – film di fantascienza del 1971 per la regia di Robert Wise, tratto dal romanzo omonimo
 Andromeda – serie televisiva di fantascienza del 2000
 Andromeda – miniserie televisiva statunitense del 2008
 Andromeda – personaggio di A come Andromeda
 A for Andromeda – miniserie televisiva britannica del 1961
 A come Andromeda – miniserie televisiva italiana del 1972

Fumetti
 Andromeda – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Laurel Gand alias Andromeda – personaggio della DC Comics, membro della Legione dei Supereroi
 Andromeda – personaggio della Marvel Comics, nativa di Atlantide ed ex membro dei Difensori

Musica
 Andromeda – composizione musicale di Urmas Sisask
 Andromeda – gruppo musicale britannico
 Andromeda – gruppo musicale statunitense
 Andromeda – gruppo musicale svedese
 Andromeda – opera del compositore barocco Francesco Mannelli
 Andromeda – album dell'omonimo gruppo musicale britannico del 1969
 Andromeda – singolo dei Gorillaz del 2017
 Andromeda – singolo di Elodie del 2020

Navi
 Andromeda – torpediniera della Regia Marina
 Andromeda (F 592) – ex , ceduto dagli Stati Uniti alla Marina Militare italiana

Altro 
 Andromeda – nome proprio di persona femminile
 teatro Andromeda – teatro all'aperto di Santo Stefano Quisquina (AG)

Altri progetti